een regio
 een landstreek
 een gebiedsgebonden overheid in België, zie Gewesten van België.
 een bestuurlijke indeling in Nederlands-Indië, zie Gewest (Nederlands-Indië)
 een bestuurlijke indeling in de niet-erkende staat Nagorno-Karabach, zie Bestuurlijke indeling van Nagorno-Karabach
 samenwerkingsverband tussen gemeenten in Nederland.
 een onderverdeling van de Lage Landen, zie Gewest (Lage Landen)
 Een onderdeel van de Chiro-structuur (Jeugdvereniging), zie Gewest (Chiro)